Волжанин-6270 — 15-метровый трёхосный односекционный городской автобус особо большого класса производства ВАП Волжанин. Один из самых длинных односекционных автобусов в мире. Предназначен для работы на городских маршрутах с большим пассажиропотоком. Автобус соответствует нормам экологической безопасности Евро-3.

Изначально с 2001 года автобус выпускался только в высокопольной версии, но с 2005 года начался выпуск полунизкопольной модификации, которая почти на полметра короче высокопольной. Автобус выпускался до начала 2008 года, фактически на смену данному автобусу, начался выпуск более современного автобуса такого же класса Волжанин СитиРитм-15, построенного на заводском шасси.

По состоянию на 2022 год произведено около 270 автобусов этой модели. Эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Волгограде, Волжском, Владимире, Рыбинске.

Модификации 
Волжанин-6270.00 - базовая высокопольная модель
Волжанин-6270.10 - полунизкопольная модификация для Москвы

Технические характеристики

Примечания 

Автобусы «Волжанин»